Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2018 проводился с 22 по 26 марта 2018 года в городе Шеллефтео.

В чемпионате приняло участие 16 команд.

Чемпионом стала команда Karlstads CK Edin (Карлстад; скип Никлас Эдин); команда кёрлинг-клуба Karlstads CK выиграла чемпионат в 9-й раз в своей истории, Никлас Эдин как скип команды — в 5-й раз. Серебряные медали завоевала команда Sundbybergs CK Team RP (Сундбюберг; скип Кристиан Линдстрём). Бронзовыми призёрами стали проигравшие в полуфиналах команды: Skellefteå CK Melin (Шеллефтео; скип Jon Melin) и Karlstads CK Team Colorama (Карлстад; скип Sebastian Jones).

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2018.

Формат турнира

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Предварительный этап

Стадия А (A-stege) 
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию В.

Стадия B (B-stege) 
Победители стадии B (три команды) проходят сразу в медальный раунд, проигравшие — в стадию С.

Стадия C (C-stege) 
Победители стадии С (три команды) проходят в медальный этап, проигравшие выбывают.

Медальный этап (Slutspel) 
Выигравшие в «игре 2» выходят напрямую в полуфиналы, победители полуфиналов разыгрывают финал, проигравшие в полуфиналах встречаются в матче за 3-е место. Проигравшие в «игре 2» выходят в игру за вторую путёвку в полуфиналы; в этой встрече проигравший получает общее 5-е место. Проигравшие в «игре 1» выходят во встречи между собой, проигравшие в которых получают общее 7-е место, а победители встречаются с проигравшими в «игре 2».

Стадия 1.

Стадия 2.

Стадия 3.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2018

2018
Спорт в Швеции в 2018 году
Март 2018 года